

Patronymes 

 La famille Chaplin, dynastie d'artistes du spectacle :
 Charles Chaplin, Sr. (1863-1901), artiste de music-hall britannique et père de Charlie ;
 Hannah Chaplin (1863-1901), actrice et chanteuse de music-hall britannique et mère de Charlie ;
 Charlie Chaplin (-), acteur et réalisateur et scénariste britannique
 Charles Chaplin Jr. (1925-1968), comédien
 Sydney Chaplin ( - ), comédien, frère de Charlie
 Géraldine Chaplin (), comédienne anglo-américaine. 
 Oona Castilla Chaplin (), comédienne.
 Michael Chaplin (), comédien.
 Carmen Chaplin, comédienne
 Dolores Chaplin (née en 1976), comédienne
 Josephine Chaplin (), comédienne. 
 Victoria Chaplin Thierrée (), comédienne. 
 Eugène Chaplin (), producteur de spectacles de cirque.
 Kiera Chaplin (née en 1982), mannequin et comédienne
 Christopher Chaplin (), comédien
 Sydney Chaplin ( - ), acteur américain

Autres personnalités 

 Arthur Chaplin (1869-1935) fils de Charles Chaplin, également peintre ;
 Ben Chaplin (), acteur britannique ;
 
 
 Charlie Chaplin, artiste reggae des années 1980 à nos jours ;
 Charles Chaplin (1825-1891), peintre français ;
 Élisabeth Chaplin (1890-1982), artiste peintre franco-toscane ;
 François Chaplin (né en 1963), pianiste français ;
 James Dew Chaplin (1863-1937), homme politique canadien en Ontario ;
 Jeremiah Chaplin (1776-1841), théologien baptiste réformé ;
 Mary Chaplin (1963-), artiste peintre française ;
 Ralph Chaplin (1887-1961), militant syndicaliste américain ;
 Saul Chaplin (1912-1997), compositeur et directeur musical américain ;

Toponymes

Chaplin en Nouvelle-Écosse

Chaplin dans le Connecticut

Titres 

 Chaplin : film de Richard Attenborough sorti en 1992
 Chaplin & co : série télévisée d'animation franco-indienne, produite en 2010

Patronyme anglais